Efímero (del vocablo griego bizantino ἐφήμερος ephḗmeros 'de un día') permite nombrar a aquello pasajero o de breve duración. Algo efímero tiene poca vida y desaparece al poco tiempo.

Puede designar:

 a la planta efímera, de vida muy breve.
 al arte efímero, expresión artística concebida bajo un concepto de fugacidad en el tiempo;
 a la arquitectura efímera, arte o técnica de proyectar y construir edificios de corta duración;
 a la efímera, nombre común de los insectos del orden Ephemeroptera;
 a la independencia efímera, fase de la historia de la República Dominicana.